Toto je seznam obcí v departementu Meurthe-et-Moselle ve Francii, jichž je celkem 594:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Meurthe-et-Moselle